Az 1976-os U20-as jégkorong-világbajnokságot 1975. december 26. és 1976. január 1. között rendezték a finnországi Tamperében. A tornát a szovjet válogatott nyerte meg (sorozatban harmadszor), 4 győztes mérkőzéssel. Ez volt a harmadik U20-as jégkorong-világbajnokság, de az IIHF hivatalos listáján nem szerepel. Kanadát a Sherbrooke Castors klubcsapat képviselte, míg a többi nemzet színeiben a legjobb húsz év alatti játékosaik versenyeztek. Az amerikai válogatott nem vett részt a világbajnokságon.

Eredmények 
A torna során minden csapat egyszer játszott a többi válogatottal, és ez alapján állt össze a végső eredmény.

Pontkirályok

Díjak

Jegyzetek 

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20